Mendi kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Mendī, ort, Oromia,

Papua Nya Guinea 

 Mendi (distrikt), Southern Highlands, 
 Mendi (provinshuvudstad), Southern Highlands, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar